Ruddy Jardiné (ur. 14 września 1970) – francuski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1988).

W trakcie kariery 22 razy brał udział w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. Punkty zdobywał dwukrotnie – 14 grudnia 1993 w Predazzo, gdzie zajął 23. miejsce i 23 stycznia 1994 w Sapporo, gdzie był 16. Dzięki zdobytym w tych zawodach 23 punktom został sklasyfikowany na 65. pozycji w klasyfikacji generalnej sezonu 1993/1994. Dwukrotnie brał również udział w konkursach drużynowych Pucharu Świata, zajmując z reprezentacją Francji 6. (5 marca 1994 w Lahti) i 7. miejsce (25 marca 1994 w Thunder Bay).

Startował w ponad 100 konkursach Pucharu Europy i Pucharu Kontynentalnego, plasując się na podium tylko raz – 25 lutego 1995 w Ishpeming zajął 3. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego.

W 1988 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów. W Saalfelden był 24. indywidualnie i 13. drużynowo.

Bibliografia 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970